Boetij se nanaša na znani osebnosti:

 Anicij Manlij Torkvat Severin Boetij  - rimski državnik, filozof in teolog (480-524)
 Boetij iz Dacije - danski ali švedski sholastični filozof iz 13. stoletja